Linna est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

 (1886-1974), gymnaste olympique finlandais
 (née en 1947), femme politique finlandaise
Ivo Linna (né en 1949), chanteur estonien
Kaj Linna (1971-), joueur international de hockey sur glace
 (née en 1947), drummer canado-américaine
Väinö Linna (1920-1992), écrivain et académicien finlandais

Prénom
 (1846-1935), auteur et potier germano-américain

Toponyme

Linna, village du comté de Viru oriental ;
 Linna, village de la commune de Tõrva dans le comté de Valga.

Linna, quartier de Pori.

Voir aussi

Patronyme finnois
Patronyme estonien